Росичка може бити:

 Росичка (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Росичка (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Росичка (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република